Юрий Бондарев:
 Бондарев, Юрий Алексеевич (род. 1950) — советский футболист.
 Бондарев, Юрий Васильевич (1924—2020) — русский советский писатель и сценарист, Герой Социалистического Труда (1984).